Supernoobs – Superkräfte aus Versehen ist eine kanadische Zeichentrickserie, die seit 2015 produziert wird.

Handlung 
Die zwölfjährigen Freunde Kevin, Tyler, Jennifer (auch genannt „Shope“) und Roach sollten sich eigentlich auf das Lernen für die Schule konzentrieren. Allerdings wurden sie von Außerirdischen für Missionen berufen und erhielten dafür Superkräfte, um die Welt vor dem Bösen zu beschützen. So kann der Anführer Tyler Gedanken lesen und sich teleportieren, Kevin die Gestalten anderer Lebewesen annehmen, Shope Wasser und Elektrizität beeinflussen und Roach ist superstark und kann fliegen. Jedoch gehen sie nicht immer verantwortungsbewusst und sinnvoll mit den Fähigkeiten um und sorgen so auch für viel Unsinn und schwierige Situationen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2015 von Studio B Productions und Teletoon Original Production in Kanada produziert und DHX Distribution vertrieben. Erstmals wurde die Serie am 2. November 2015 auf Cartoon Network ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 15. Februar 2016 auf der deutschsprachigen Version des Senders statt.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre